Herczeg Géza (1888–1954) író és újságíró, forgatókönyvíró, miniszteri tanácsos
 Herczeg Géza (1928–2010) jogtudós, egyetemi tanár